O Partido Social-Democrata - em dinamarquês Socialdemokratiet - é um partido social-democrata da Dinamarca, fundado em 1871, e filiado ao Partido Socialista Europeu.

Fundado por Louis Pio em 1871, o partido entrou pela primeira vez no Folketing após as eleições gerais de 1884. No início do Século XX, o partido tornou-se o maior partido político dinamarquês, estatuto que iria manter durante 77 anos até às eleições de 2001. Os Social-democratas formariam governo pela primeira vez em 1924 sob a liderança de Thorvald Stauning. Stauning viria a chefiar o governo dinamarquês durante 15 anos (1924-1926/1929-1942), altura em que se foram lançadas as bases do Estado social da Dinamarca.

Recentemente, após passar uma década na oposição, o partido voltou a liderar o governo dinamarquês entre 2011 a 2015 sob a liderança de Helle Thorning-Schmidt. No entanto, e embora tenha recuperado o estatuto de maior partido dinamarquês 14 anos depois, os social-democratas passaram para a oposição após as eleições de 2015. 

Thorning-Schmidt demitiu-se após o bloco de esquerda parlamentar falhar a maioria nas eleições de 2015 e foi substituída por Mette Frederiksen. Frederiksen tem sido uma líder que se destacou pela sua viragem à esquerda nas questões económicas, criticando fortemente os efeitos negativos da globalização, e pela sua viragem à direita em relação ao tema da imigração, adoptando uma política da defesa maior restrição para a entrada de imigrantes e refugiados no país.

Resultados Eleitorais

Eleições legislativas

Eleições europeias

Ligações externas 
 

Partidos políticos da Dinamarca
Partidos políticos social-democratas